Outremont, arrondissement de la ville de Montréal.
 Outremont, circonscription électorale provinciale du Québec.
 Outremont, circonscription électorale fédérale du Canada.
 Outremont, station de la ligne bleue du métro de Montréal.
 Outremont, hameau jurassien, en Suisse.
 Outremont, lieu-dit de la commune de Lesse en Moselle.
 Outremont, hameau de la commune du Val-d'Ajol dans les Vosges.